Thanksgiving () — шестая серия десятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 20 ноября 2011 года на канале FOX.

Сюжет 
Семья Гриффинов готовится к празднованию Дня Благодарения. Лоис предупреждает Питера не напоминать Джо и его жене о гибели их сына в День Благодарения много лет назад.

Праздник проходит на славу, гости приносят подарки, усаживаются за стол. Вдруг на пороге дома появляется живой сын Суонсона — Кевин. Он рассказывает невероятную историю своего спасения, но просит, чтобы его не называли героем.

Джо замечает, что его сын путается в своих же рассказах, носит футболку, которая поступила в продажу только в 2007 году. В конце концов, Кевин признается, что является дезертиром, сбежавшим из Ирака после несчастного случая в День Благодарения. Все товарищи Кевина были мертвы, и тот решил этим воспользоваться, зная, что никто не сможет распознать тела убитых.
Все сидящие за столом поражены этим рассказом. Джо хочет посадить собственного сына в тюрьму, так как тот нарушил закон, но Кевин вовремя вспоминает историю тех времен, когда, будучи маленьким ребёнком, сам ездил со своим отцом по вызовам на полицейской машине. Эта история говорит о том, что Джо смог отречься от закона в пользу гуманности по отношению к людям. Джо трогает этот рассказ, он давно о нём не вспоминал. Он снимает с Кевина наручники и понимает, что должен радоваться возвращению старшего сына домой.

Эпизод заканчивается очень нелепо — в самом конце в дом Гриффинов врывается как две капли воды похожий на Кевина молодой человек, утверждающий, что именно он является настоящим сыном Джо, но Питер говорит присутствующим, что их время уже истекло.

Рейтинги 
 Эпизод был показан 20 ноября 2011, предшествуя новым эпизодам Симпсонов и Американского папаши.
 Эпизод посмотрели примерно 6000000 зрителей.

Критика 
 Эпизод получил смешанные отзывы от критиков.
 Кевин Макфарланд из A.V. Club сравнил эпизоды «Гриффинов» с другим популярным ТВ шоу:
«Абсолютно ясно, что Южный Парк извлекает выгоду из короткого срока выполнения работы между производством и выводом серии на ТВ, поэтому они могут всегда оставаться в курсе дела и быть в теме. Гриффины, кажется, делают полную противоположность».

Мелочи 
 Стьюи замечает, что один из гигантских шаров на параде напоминает его голову, однако никто из присутствующих на празднике не обращает на это внимания.
 Кевин презрительно относится к фильму «Повелитель бури», хотя на момент его выхода сам должен был находиться в коме.
 После того, как Питер хочет в очередной раз сделать смешную «вставку», обыгрывается смешная ситуация с редакторами шоу, у которых нет ничего актуального по данной теме. В конце концов, зрители видят сцену, в которой Смелый Лев из сказки «Волшебник из страны Оз» представлен гинекологом Линдси Лохан.

Примечания

Ссылки 
  

Серии «Гриффинов»